Ваттье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1943—2001) — французская комедиантка.
 Ваттье, Робер (1906—1982) — французский актёр.